Halestorm — американская хард-рок-группа, образованная в маленьком городке округа Йорк (штат Пенсильвания). В настоящее время у группы контракт с «Atlantic Records» и четыре выпущенных альбома.

Биография 
В момент образования группы Элизабет и Арджею Хейл (сестра и брат) было 13 и 10 лет соответственно. Элизабет сочиняла музыку, пела и играла на клавишных, Арджей играл на ударных, а их отец Роджер на бас-гитаре. После пары релизов на Holland Sound и Broken Records (1997, 1998) в стиле христианский поп к ним присоединился юный гитарист Лео Нессинджер, а стиль группы стал ближе к классическому року. В 2001 году Нессинджер ушёл в альтроковый проект Mad Revere, и гитарные партии на третьем альбоме (2001) записывал уже Джим Шалл. Во время живых выступлений группе помогал лид-гитарист и басист Нэйт Майотт. Окончательно состав группы сформировался с приходом гитариста Джо Хоттингера (2003) и басиста Джоша Смита (2004).

В июне 2005 года группа подписала контракт с Atlantic Records. Примерно через год был выпущен первый релиз команды — мини-альбом «One and Done». С 2006 года Halestorm начали концертную деятельность. С января по март 2006 года участвовала в турне «SnoCore Tour» вместе с группами Seether, Shinedown, и Flyleaf. В июле 2006 участвовала в турне «Equinox Tour» с Shinedown, Trapt, Evans Blue, и Mercy Fall.

До этого Лиззи Хейл участвовала в записи песни «Shed Some Light» группы Shinedown.

5 сентября 2007 года группа участвовала в американском шоу «The Tonight Show with Jay Leno» в роли уличных «зевак». В 2009 Halestorm участвовали в турне с Chevelle, Adelitas Way и Shinedown.

Дебютный альбом группы вышел 28 апреля 2009 года под названием Halestorm. Песня «I Get Off» стала заглавным синглом, и стала доступна для прослушивания на радиостанциях. Второй сингл «It’s Not You» был выпущен в ноябре 2009 года, так же на него был снят клип. Следом был снят клип на «Love/Hate Heartbreak», который был выложен на Youtube.

Группа стала номинантом премии «Грэмми» 2013 года в категории лучшее выступление в жанре хард-рок. 11 февраля 2013 Halestorm получили «Грэмми» за песню «Love Bites (So Do I)» в номинации «Лучшее хард-рок/метал исполнение» (Best Hard Rock/Metal Performance), также данная композиция попала в Топ-10 лучших рок-песен интернет-издания Loudwire.

Участники 
 Лиззи Хейл (Lizzy Hale) — вокал, ритм-гитара, клавишные (с 1997)
 Джо Хоттингер (Joe Hottinger) — соло-гитара, бэк-вокал (с 2003)
 Джош Смит (Josh Smith) — бас-гитара, бэк-вокал (с 2005)
 Арджей Хейл (Arejay Hale) — ударные, перкуссия, бэк-вокал (с 1997)

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы 
 2000 — (Don’t Mess with the) Time Man
 2001 — Breaking the Silence
 2006 — One and Done
 2011 — ReAniMate: The CoVeRs eP
 2012 — Hello, It’s Mz. Hyde
 2012 — In the Live Room
 2013 — ReAniMate 2.0: The CoVeRs eP
 2017 — ReAniMate 3.0: The CoVeRs eP

Концертные альбомы 
 2010 — Live in Philly 2010
 2012 — In the Live Room

Синглы

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Halestorm на MySpace
 Страница группы на Atlantic Records
 Интервью с Лиззи Хэйл (июнь 2009) 
 Группа на Last.fm
 Halestorm на Фейсбуке

Группы альтернативного метала США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Рок-группы с женским вокалом
Исполнители Atlantic Records
Хард-рок-группы США
Квартеты
Группы постгранжа из США
Музыкальные коллективы из Пенсильвании